Cette page contient les pages d'homonymie de Abdelwahab, Abdelouahab et Abdelwaheb.

Variantes 
 Abdelwaheb
 Abdelouahab
 en

Prénom 
Pour les articles portant ce prénom, consulter les listes générées automatiquement : Abdelwahab, Abdelwaheb ou Abdelouahab.

Patronyme 

 Ali Abdelwahab (né en 1938), cinéaste tunisien ;
 Farid Abdelouahab (né en 1965), historien de l'art et écrivain français ;
 Hassan Hosni Abdelwaheb (1884-1968), historien tunisien ;
 Mohamed Abdelwahab (1983-2006), footballeur égyptien.

Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme